Haustellum tryoni är en snäckart som först beskrevs av Hidalgo in Tryon 1880.  Haustellum tryoni ingår i släktet Haustellum och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
tryoni